La League of American Football 2016 è la 17ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla FAFR.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

13ª giornata

14ª giornata

Classifica
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

LAF Nord

LAF Ural

LAF Volga

LAF Sud

LAF Premier

Playoff

Tabelloni

Playoff girone Sud

Tabellone finale

Semifinali girone Sud

Finale girone Sud

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

XVII Russkij Bowl

XVII Russkij Bowl

Verdetti 
   Campioni della Russia 2016

Note

Voci correlate 
Campionato russo di football americano

Collegamenti esterni 
 La League of American Football su football-aktuell.de
 

 2016